Сергей Шаров:
 Шаров, Сергей Александрович (род. 1945) — советский и российский художник и скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств (2009).
 Шаров, Сергей Иванович (1905—1975) — советский учёный-металлург, специалист в области физико-химических исследований металлургических систем.